bespringen steht für:
 bespringen: auf etwas springen, besonders zur Befruchtung, siehe Begattung#Bespringen
 bespringen (als historischer Rechtsbegriff), siehe Zoophilie bzw. Sodomie
 bespringen: sich mit einem Sprung nähern (Jägersprache), im Oberdeutschen auch als „feindlicher Angriff“